Ala, a Római Birodalom katonai egysége
 Ala, a sumer-akkád hagyomány hangszere
 Ala, település Olaszországban
 Ala, az alanin rövidítése
 ALA, az α-liponsav rövidítése